Grand Prix Australii 1999 – eliminacja Mistrzostw Świata Formuły 1, która odbyła się na torze Melbourne Grand Prix Circuit 7 marca 1999.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Australia
1999
1999 w Australii